Учительська Громада у Львові
 Учительська Громада Підкарпатської Руси

Див. також 
 Українське Учительське Об'єднання Праці